In der World Series 2020 wurde vom 20. bis 27. Oktober zum 116. Mal der Gewinner der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) ermittelt. Die Best-of-Seven-Serie wird traditionell zwischen dem Gewinner der American League (AL) und dem Champion der National League (NL) ausgespielt.

Laut MLB ist es die erste Finalserie, wegen der COVID-19-Pandemie, auf neutralem Boden "in der modernen Baseball-Geschichte". Am Achtelfinale nehmen in diesem Jahr jeweils acht Mannschaften der AL sowie der NL teil. Es wird zwei Wochen nach der Regular Season in einem Best-of-Three ausgespielt. Ab dem Viertelfinale wird in San Diego und Los Angeles (NL) sowie Arlington und Houston (AL) gespielt. Die World Series soll Ende Oktober, wie gewohnt in einem Best-of-Seven, im neuen Globe Life Field in Arlington entschieden werden.

Die Tampa Bay Rays besiegten am 17. Oktober die Houston Astros in der ALCS und erreichten zum zweiten Mal die World Series nach 2008.

Die Los Angeles Dodgers besiegten am 18. Oktober die Atlanta Braves in der NLCS und erreichten zum 24. Mal die World Series.

Die Dodgers entschieden am 27. Oktober 2020 die World Series für sich, zum ersten Mal seit 32 Jahren.

Der Weg in die World Series 
Hauptartikel: MLB 2020, ALWC 2020, NLWC 2020, ALDS 2020, NLDS 2020, ALCS 2020, NLCS 2020

Die Sieger der American League und der National League wurden zwischen dem 11. und 18. Oktober 2020 ermittelt. Die vier Gewinner der Wildcard Series trafen in zwei Division-Series-Begegnungen im Best-of-Five-Modus aufeinander (ALDS bzw. NLDS = American oder National League Division Series). Anschließend spielten die Sieger der Division-Series-Begegnungen im Best-of-Seven-Verfahren den jeweiligen League-Champion aus (ALCS bzw. NLCS = American oder National League Championship Series).

In der Postseason kam es zu folgenden Ergebnissen:

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Dienstag, 20. Oktober 2020, 19:09 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 2 
Mittwoch, 21. Oktober 2020, 19:08 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 3 
Freitag, 23. Oktober 2020, 19:08 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 4 
Samstag, 24. Oktober 2020, 19:09 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 5 
Sonntag, 25. Oktober 2020, 19:08 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 6 
Dienstag, 27. Oktober 2020, 19:08 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Übertragung

TV 
Die World Series werden zum 21. Mal in Folge von Fox ausgestrahlt. Hauptkommentaren sind Joe Buck und John Smoltz, während Ken Rosenthal und Tom Verducci als Nebenberichterstatter eingesetzt werden.

Radio 
Die World Series werden zum 23. Mal in Folge von ESPN Radio übertragen.

Einzelnachweise 

2020
Baseball 2020
Sportveranstaltung in Arlington (Texas)
Los Angeles Dodgers
Tampa Bay Rays